Fister steht für: 

 Fister (Norwegen) in Rogaland, Provinz Fylke, Norwegen 
 Bystřice, linker Zufluss der March in Tschechien

Fister ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Fister (1928–2014), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Fister (1886–1971), hessischer Politiker Landtagsabgeordneter
 Friedrich Albert Fister (1889–nach 1946), deutscher Kaufmann, Journalist und Mitgründer der Vereinigung revolutionärer Internationalisten Bayerns
 Hermann Fister (1938–2006), Landesrat und Landtagsabgeordneter im Burgenland (SPÖ)
 Peter Fister (* 1939), deutscher Pauker und Arrangeur
 Rolf Fister (1929–2007), Leiter der Ermittlungsabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR

Siehe auch:

 Pfister
 Phister